

Personnes 
Juan Fernández peut désigner :
 Juan Fernández de Heredia (1310-1396), historien, humaniste, homme politique d'Aragon, grand-maître de l'ordre de Jérusalem ;
 Juan Fernández, navigateur portugais du  ;
 Juan Fernández (1526-1567), jésuite missionnaire au Japon
 Juan Fernández (1530-1599), navigateur espagnol, découvreur de l'archipel Juan Fernández ;
 Juan Fernández, aussi navigateur espagnol, découvreur du Lago Nahuel Huapi ;
 Juan Alfonso Fernández (1930-2020), pilote automobile espagnol double champion d'Europe de la montagne ;
 Juan Fernández Martín (1957-), cycliste espagnol ;
 Juan Fernández La Villa (1985-), joueur de hockey sur gazon espagnol.

Toponymes 
 Archipel Juan Fernández, archipel et commune du Chili

Divers 
 Juan Fernández, plaque tectonique située dans l'est de l'océan Pacifique